Вустров () — община в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, входит в район  и подчиняется управлению .

Население составляет 710 человек (на 31 декабря 2013 года). Занимает площадь 42,93 км².

Состав коммуны 
В состав коммуны входят 9 населённых пунктов:
 Вустров ()
 Грюнплан ()
 Зевальде ()
  ()
  ()
 Ной-Вустров ()
 Ной-Дрозедов ()
  ()
 Пелицхоф ()

История 
Первое упоминание о поселении Вустров относится к 25 января 1349 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Вустров на сайте управления
 Вустров в библиографии

Города Мекленбурга-Передней Померании